Nekula ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Nekula (1924–2011), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Kurt Nekula (* 1955), österreichischer Politiker (SPÖ) und ehemaliger Abgeordneter zum Österreichischen Nationalrat